Чемпионат Европы по мини-футболу 2016 — десятый УЕФА чемпионат Европы для мужских национальных сборных по футзалу. Финальный раунд турнира прошёл в Сербии (впервые в этой стране), с 2 по 13 февраля 2016 года. Матчи состоялись на арене «Белградская Арена» в Белграде.

Места проведения 

Все матчи были сыграны на «Комбанк Арене». На время проведения чемпионата арена «Комбанк Арена» носила название Белградская Арена, по спонсорским причинам. Первоначально «Хала Пионир» была предложена, в качестве арены, на которой должны были пройти матчи групповой стадии.

Участники

Квалифицированные команды 

1 Жирный шрифт указывает чемпиона этого года 
2 Курсив указывает хозяина чемпионата

Жеребьевка 
Жеребьевка финального раунда турнира была проведена 2 октября 2015 года в Белграде в Белградском Городском Холле (Belgrade Town Hall) в 12:00 (UTC+2:00), где бывший сербский футболист Деян Станкович был представлен в качестве посла турнира и помог провести жеребьевку. 12 сборных были вовлечены в четыре группы по три команды. Сборные были посеяны с соответствием коэффициента рейтинга. Сборные Сербия и Италия были посеяны автоматически в корзину 1, как хозяева турнира и чемпионы предыдущего розыгрыша соответственно.

Составы 

Каждая национальная команда представила заявку из 14 игроков, двое из которых должны быть вратари. Если игрок получил травму или заболел достаточно серьезно, чтобы предотвратить его участие в турнире, тренерский штаб имел возможность заменить его другим игроком до первого матча своей команды.

Групповой этап 
Все матчи пройдут по местному времени (CET или UTC+01:00).

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Стадия плей-офф

Таблица

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Телевидение 
 Бразилия: Globosat
 Венгрия: MTV
 Европа: Eurosport
 Испания: Atresmedia
 Казахстан: Казахская радио и телевизионная корпорация
 Португалия: TVI
 Россия: Матч ТВ
 Сербия: RTS
Средне-восточная и северная Африка: beIN Sports

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА

Мини-футбол
Спорт в Сербии в 2016 году
2016 год в мини-футболе
2016
Чемпионаты Европы в Сербии
мини-футбол
Мини-футбол в Сербии